El Helsingborgs IF es un club de fútbol de Suecia, de la ciudad de Helsingborg en Escania. Fue fundado en 1907 y juega en la Superettan.

Se hizo conocido para la afición luego de que en 2000 eliminase al Inter de Milán en las previas de la UEFA Champions League de ese año.

Uniforme 
 Uniforme titular: Camiseta roja, pantalón azul, medias rojas.
 Uniforme alternativo: Camiseta negra, pantalón blanco, medias negras.

Estadio

Números retirados 

 12 - Aficionados del club
 17 –  Henrik Larsson, DEL (1992–1993, 2006–2009) – Larsson totalizó 163 apariciones oficiales y anotó 104 goles con el Helsingborgs IF

Entrenadores

Jugadores

Plantilla 2017 

| colspan=9 bgcolor=blue style="color:white;" align=center| Porteros

| colspan=9 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=9 bgcolor=blue style="color:white;" align=center| Defensas

| colspan=9 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=9 bgcolor=blue style="color:white;" align=center| Centrocampistas

| colspan=9 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=9 bgcolor=blue style="color:white;" align=center| Delanteros

  = Lesionado de larga duración

Palmarés

Torneos nacionales 
 Allsvenskan (7): 1914, 1918, 1929, 1930 ,1933, 1934, 1941,1959, 1999, 2011.
 Superettan (1): 2018
 Copa de Suecia (5): 1941, 1998, 2006, 2010, 2011.
 Supercopa de Suecia (2): 2011, 2012.

Participación en competiciones de la UEFA

Referencias

Enlaces externos 

 
 Kärnan 
 HIF E-zine 
 

Equipos de fútbol de Suecia
Equipos de fútbol fundados en 1907
Deporte en Helsingborg
Suecia en 1907